Секст Аппулей (; I століття до н. е.) — політичний і державний діяч, скоріше за все часів пізньої Римської республіки, претор і квестор. Батько Секста Аппулея.
 Секст Аппулей (; (62 до н. е. — після 8 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки та Римської імперії, консул-суффект 29 року до н. е.
 Секст Аппулей (, 20 до н. е. — після 21) — політичний діяч ранньої Римської імперії, консул 14 року, син Секста Аппулея, консула-суффекта 29 року до н. е.
 Секст Аппулей (, I століття) — політичний діяч часів Римської імперії, син Секста Аппулея, консула 14 року.